Tobis kan syfta på:

 Tobisfiskar – en familj i underordningen fjärsinglika fiskar
 Havstobis – en mindre, långsmal fiskart som tillhör familjen tobisfiskar
 Kusttobis – en mindre, långsmal fiskart som tillhör familjen tobisfiskar
 Kungstobis – en långsmal fiskart som ingår i släktet Hyperoplus, och familjen tobisfiskar
 Torvald "Tobis" Tollgren – orkesterledare för Tobis and his Gauchos
 Tobisvik – en vik vid Tommarpsåns mynning